Иджинио Уго Таркетти (, 1839, Сан-Сальваторе-Монферрато, провинция Алессандрия — 1869, Милан) — итальянский писатель, один из участников движения Скапильятура.

Биография 
Второе имя взял в честь Уго Фосколо. Готовился к военной карьере, но в 1865 прервал её по соображениям здоровья (открывшийся туберкулёз), переехал в Милан и полностью посвятил себя литературе. Как писатель складывался под влиянием Байрона, Гофмана и Эдгара По. Жил в крайней бедности. Отличался склонностью к одиночеству, меланхолии, болезненным фантазиям на темы рока, роковой красавицы и смерти, которыми отмечены и его произведения.

Творчество 
Главная его книга, психологический роман Фоска, соединяющий элементы французского натурализма в духе братьев Гонкур и символизм, который предвосхищает д’Аннунцио, публиковался как роман-фельетон в 1869 и остался незаконченным, его завершил друг писателя, также участник Скапильятуры Сальваторе Фарина.

Произведения 
 I canti del cuore (1865, лирическая проза)
 Paolina (1866, роман)
 Storia di una gamba (1867, новеллы)
 Una nobile follia (1867, роман)
 Racconti fantastici (1869, фантастические новеллы)
 Fosca (1869)
 Pensieri (1869, фрагменты)
 Disiecta (1879, стихотворения)

Посмертная судьба 
На стихи Таркетти писал романсы Франческо Паоло Фронтини. Его проза повлияла на творчество Луиджи Пиранделло и Дино Буццати, была отмечена Итало Кальвино. По роману «Фоска» Этторе Скола снял фильм «Любовные страсти» (1981). На английский его (как и сборник «Фантастические рассказы») перевел Лоуренс Венути (1994), по нему Стивен Сондхейм написал мюзикл (1994), который, в свою очередь, стал основой телефильма Джеймса Лейпина «Страсть» (1996).

Именем Таркетти названа улица в Милане.

Примечания

Литература 
 Ghidetti E. Tarchetti e la Scapigliatura lombarda. Napoli: Libreria scientifica editrice, 1968
 Convegno nazionale su Igino Ugo Tarchetti e la scapigliatura. San Salvatore Monferrato: Comune di San Salvatore Monferrato, 1977
 Bonifazi N. Teoria del fantastico e il racconto fantastico in Italia: Tarchetti, Pirandello, Buzzati. Ravenna : Longo, 1982
 Mangini M.A. La voluttà crudele: fantastico e malinconia nell’opera di Igino Ugo Tarchetti. Roma: Carocci, 2000

Ссылки 
 Таркетти и Скапильятура
 Таркетти на сайте IMDB
 Таркетти и его книги "Бувар" и "Фоска"

Писатели Италии
Поэты Италии
Родившиеся в 1839 году
Умершие в 1869 году
Умершие в Милане
Умершие от туберкулёза